Тынасъяун (устар. Тынась-Яун) — река в России, протекает по Нижневартовскому району Ханты-Мансийского АО. Устье реки находится в 121 км по правому берегу реки Нёгусъяун. Длина реки составляет 13 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Вах до города Нефтеюганск, речной подбассейн реки — Обь ниже Ваха до впадения Иртыша. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13011100112115200043713.

Примечания 

Притоки Нёгусъяуна
Реки Нижневартовского района